Hirtshals (plaats), plaats in Denemarken
 Hirtshals (parochie), parochie in Denemarken